Emilio De Marchi (scrittore), 1851-1901
Emilio De Marchi (tenore), 1861-1917
Emilio De Marchi (attore), 1959